est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide cyclopentanecarboxylique, numéro CAS 
 acide trans-3-hexènoïque, numéro CAS 

 Cétone
 hexane-2,5-dione, numéro CAS 
 hexane-3,4-dione, numéro CAS 

 Ester
 acétate d'éthylènevinyle, numéro CAS 
 acétate de méthallyl, numéro CAS 
 crotonate d'éthyle, numéro CAS 
 3-méthyl-2-butènoate de méthyle, numéro CAS 
 méthacrylate d'éthyle, numéro CAS 
 tiglate de méthyle, numéro CAS 

 Lactone
 caprolactone, numéro CAS 
 delta-hexalactone, numéro CAS